Комо — язык народа комо. Относится к команской языковой семье. Распространён в Эфиопии (регионы Гамбела и Оромия; всего 8530 носителей (2007)), Судане (провинция Голубой Нил) и Южном Судане (провинция Верхний Нил; в Судане и Южном Судане суммарно около 10 000 носителей (1979)).

В Эфиопии преподаётся в 1 классе школ как предмет.

Письменность языка комо основана на латинском алфавите и включает следующие буквы:

Примечания 

Языки Эфиопии
Языки Судана
Языки Южного Судана
Команские языки